Drujba (Adiguèsia), localitat de la república d'Adiguèsia, a Rússia
 Drujba (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia